A prova da carabina de ar a 10 m masculino do tiro dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 foi disputada no dia 11 de agosto no Hall de Tiro de Pequim. 

Nesta prova, seis séries de 10 tiros são realizadas na fase classificatória. Os oito melhores atiradores avançam para a final, onde é realizada mais uma série de 10 tiros. Conquista o ouro o atirador que tiver a maior pontuação somando os resultados da classificatória e da final.

Medalhistas

Qualificação

Final

Referências 
 

Eventos do tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008